Soukup (tschechische Aussprache []) oder Soukupová (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Soukup (* 1980), österreichischer Mountainbike-Rennfahrer

 Friedrich Soukup (1899–?), deutscher Schriftsteller
 Gunther Soukup (1930–1997), deutscher Pädagoge und Sozialarbeitswissenschaftler
 Hana Soukupová (* 1985), tschechisches Supermodel 
 Helena Soukupová (* 1046), tschechische Kunsthistorikerin 
 Janay Soukup (* 1985), US-amerikanische Leichtathletin, siehe Janay DeLoach

 Klaus Soukup (* 1936), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Martha Soukup (* 1959), US-amerikanische Schriftstellerin und Dramatikerin
 Martin Soukup (1853–1934), österreichischer Politiker (DnP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Matthew Soukup (* 1997), kanadischer Skispringer
 Miroslav Soukup (* 1965), tschechischer Fußballspieler
 Nadja Soukup (* 1970), österreichische Schauspielerin
 Ondřej Soukup (* 1951), tschechischer Musiker und Komponist
 Pavel Soukup (* 1965), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Petra Soukupová (* 1982), tschechische Schriftstellerin und Dramaturgin
 Roman Soukup (* 1955), deutscher Fotograf, Künstler und Kulturmanager 
 Sebastian Soukup, deutscher Szenenbildner
 Uwe Soukup (* 1956), deutscher Journalist
 Věra Soukupová (* 1932), tschechische Opernsängerin (Mezzosopran, Alt)